Profundo puede referirse a:
 Profundo, que tiene profundidad.
 Profundo, criaturas ficticias que creó H.P. Lovecraft y que aparecieron por primera vez en "La Sombra sobre Innsmouth". 
 Profundo, un tipo de anotación en fútbol americano y fútbol canadiense.
 Profundo Sur, región cultural y geográfica de los Estados Unidos.